Šťastné a veselé může být název pro více filmů:

 Šťastné a veselé (film, 1976) – československý film z roku 1976
 Šťastné a veselé (film, 1991) – americký film z roku 1991
 Šťastné a veselé (film, 2005) – koprodukční film z roku 2005
 Šťastné a veselé (film, 2014) – americký film z roku 2014